

Праттвілл — місто, штат Алабама
 Праттвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія